El término Marie puede hacer referencia a:
Marie, un bot conversacional.
Marie , un personaje del videojuego Tekken Revolution.
Marie, un personaje femenino de la película Ten Thousand Saints, protagonizada por Hailee Steinfeld. Marie